Müntefering ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Müntefering (* 1940), deutscher Politiker (SPD)
 Gert K. Müntefering (* 1935), deutscher Fernsehjournalist
 Horst Müntefering (* 1936), deutscher Mediziner
 Michelle Müntefering (* 1980), deutsche Politikerin (SPD)
 Mirjam Müntefering (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Nicola Müntefering (* 1973), deutsche Hörfunk-Moderatorin